Le Val bezeichnet folgende Orte in Frankreich:

 Le Val (Doubs), eine Gemeinde im Département Doubs
 Le Val (Var), eine Gemeinde im Département Var